Machiche ist 
 ein brasilianischer Volkstanz im 2/4 Takt. Ab 1900 findet der Tanz auch in den USA als Modetanz Verbreitung und ab 1915 erreicht er in Europa, siehe Maxixe
 eine botanische Unterart der Leguminosen, siehe Mexikanische Kirsche